Tautendorf ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 eine Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen, siehe Tautendorf (Thüringen)
 ein Ortsteil der Stadt Leisnig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen, siehe Tautendorf (Leisnig)
 zu Eichardt (Großweitzschen) gehörendes ehemaliges Klostergut (Grangie) von Kloster Buch, später Vorwerk, heute Schäferei

Tautendorf ist der Name folgender Orte in Österreich:

 die Katastralgemeinde Tautendorf (Gemeinde Atzenbrugg) in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Tautendorf (Gemeinde Gars am Kamp) in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Tautendorf (Gemeinde Röhrenbach) in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Tautendorf bei Fürstenfeld in der Gemeinde Söchau in der Steiermark
 die Katastralgemeinden Obertautendorferamt und Untertautendorferamt in der Gemeinde St. Leonhard am Hornerwald in Niederösterreich